Bleke kangoeroemuisgoffer
 Donkere kangoeroemuisgoffer